Verrucaria is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de familie Verrucariaceae van de ascomyceten. De typesoort is Verrucaria rupestris. Het geslacht Verrucaria omvat talrijke, bijna alle in rotsen levende korstmossen. De meeste soorten zijn typische kalkhoudende korstmossen en dragen in belangrijke mate bij tot de biogene verwering van de kalksteen. De vruchtlichamen zijn kleine perithecia, zelden meer dan 0,6 mm breed, meestal min of meer ingebed in de bodem of in de rots bij endolithische soorten.

Vermeldenswaardig zijn de zogenaamde endolithische soorten, waarbij het hyfennetwerk en de algenlaag zich in het gesteente bevinden. De perithecia zijn letterlijk opgelost in de steen. Nadat het thallus is afgestorven, blijven er kleine putjes in de rots achter.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 159  soorten (peildatum februari 2023):

Verrucariaceae
Schimmelgeslacht